Григорій Купріянович  (пол. Grzegorz Kuprianowicz; нар. 1 січня 1968, Люблін, Польща) — український історик і громадський діяч у Польщі, голова Українського товариства в Любліні.
 Купріянович Зінаїда Олександрівна Зінаїда "Зіна" Олександрівна Купріянович (білоруська: Зінаіда "Зіна" Аляксандраўна Купрыяновіч, рос.: Зинаида "Зина" Александровна Куприянович), відома як ZENA – білоруська співачка, актриса і телеведуча.